Mar Azul é um disco da intéprete caboverdeana Cesária Évora, editado em 1991.

Canções
"Mar Azul"
"Cize"
"Estanhadinha"
"Cabo Verde"
"Belga"
"Cretcheu Diceu"
"Cinturão Tem Mele (Dança Tchà Tchà Tchà)"
"Separação"

Ligação externo

Álbuns de Cesária Évora
Álbuns de 1991